Шубенок Жанна Викторовна (до замужества — Долгачева) (), Гомель,  — советская, белорусская спортсменка по современному пятиборью, мастер спорта СССР международного класса (1991), Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1997). Чемпионка мира и Европы. Победитель Кубка Мира (1990). Обладатель Кубка России по современному пятиборью (1998). На Играх XXVII Олимпиады в Сиднее (2000) заняла VI место.

Биография 
Шубенок Жанна Викторовна (до замужества — Долгачева) родилась (), в городе Гомель, Белорусской ССР. Занималась плаванием, но высоких результатов ей достигнуть не удалось. Поэтому, когда ей предложили попробовать себя в пятиборье, она сразу согласилась. Под руководством тренера Гулевича В. А. за очень короткий срок Жанна сумела добиться высоких результатов.

Член сборной команды СССР по современному пятиборью с 1987 по 1991 годы. С 1992 года после распада СССР выступала за сборную Республики Беларусь. Призёр чемпионата мира среди юниоров в личном первенстве и эстафете. Четырёхкратная чемпионка Европы, чемпионка мира 1996 года в личном зачёте, неоднократный призёр этапов Кубка мира.

Жанна Шубенок является единственной пятиборкой, завоевавшей звание чемпиона Европы в личном первенстве выступая за сборные разных стран. В 1991 году на II чемпионате Европы (София, ) она выступала за сборную , а в 1999 году на VII чемпионате Европы (Темпере, ) представляла команду .

Спортивную карьеру завершила в 2002 году.

Спортивные звания 
 Мастер спорта СССР
 Мастер спорта СССР международного класса
 Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь

Ссылки 
 Федерация современного пятиборья Белоруссии
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 Официальный сайт

Пятиборцы СССР
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Пятиборцы Белоруссии
Чемпионы мира по современному пятиборью
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2000 года